I IX Giochi paralimpici estivi si sono tenuti nel 1992 a Barcellona, Spagna. Inoltre, subito dopo le Paralimpiadi regolari, si sono svolti a Madrid i Giochi paralimpici per le persone con handicap mentali.

Discipline paralimpiche 
Erano presenti sedici discipline paralimpiche:
 Atletica leggera
 Bocce
 Calcio a 7-un lato
 Ciclismo
 Goalball
 Judo
 Nuoto
 Pallacanestro in carrozzina
 Pallavolo
 Powerlifting
 Scherma in carrozzina
 Sollevamento pesi
 Tennis in carrozzina
 Tennistavolo
 Tiro
 Tiro con l'arco

Medagliere

Note

Voci correlate 
 Italia ai IX Giochi paralimpici estivi

Altri progetti

Collegamenti esterni